I traversodontidi (Traversodontidae) sono una famiglia di rettili – mammiferi erbivori, vissuti nel Triassico medio e superiore (230 – 210 milioni di anni fa). I loro resti sono stati ritrovati principalmente nei continenti meridionali, ma anche in Nordamerica e in Europa.

Descrizione
Questi animali erano di corporatura generalmente robusta (soprattutto le ultime forme) e possedevano numerose caratteristiche che li avvicinavano ai mammiferi. Il cranio, in particolare, era dotato di una dentatura che permetteva di triturare il cibo; i denti molariformi erano notevolmente sviluppati nel senso della larghezza. Inoltre, il muso allargato possedeva ossa della mascella che si estendevano all'infuori oltre i denti; ciò significherebbe la presenza di vere e proprie guance, che avrebbero permesso una nutrizione più efficiente rispetto agli erbivori precedenti. Infine, le costole erano molto simili a quelle dei mammiferi.

Classificazione
I traversodonti sono considerati un gruppo particolarmente evoluto di terapsidi cinodonti; furono tra i terapsidi che meglio si adattarono a una dieta erbivora, insieme ai tritilodontidi. Queste due famiglie sono riunite nel gruppo dei gonfodonti (Gomphodontia). Alcuni studiosi, però, accostano la famiglia dei tritilodontidi a quella dei probainognatidi (Probainognathidae), comprendente forme carnivore vicine all'origine dei mammiferi.

È probabile che i traversodonti si svilupparono all'inizio del Triassico medio da un antenato affine ai diademodontidi (Diademodontidae) o ai triracodontidi (Trirachodontidae), altri cinodonti erbivori ma meno specializzati. Molti traversodonti primitivi erano della taglia di un gatto (come Massetognathus) ma le forme successive e più specializzate (come Exaeretodon) erano robuste e di taglia notevolmente maggiore; lo stesso Exaeretodon sfiorava i due metri di lunghezza.

In breve tempo i traversodontidi si diversificarono e si diffusero in gran parte del mondo; all'apice del loro successo, però, iniziò un veloce declino che si concluse pochi milioni di anni dopo con l'estinzione dell'intero gruppo. Si pensa che, all'origine della scomparsa, vi possa essere l'apparizione dei piccoli tritilodontidi, erbivori ancor più specializzati.

Di seguito è mostrato un cladogramma tratto dal lavoro di Kammerer e colleghi (2012):

Bibliografia
 Abdala F, Barberena MC & Dornelles J (2002), A new species of the traversodontid cynodont Exaeretodon from the Santa Maria Formation (Middle/Late Triassic) of Southern Brazil. Journal of Vertebrate Paleontology, 22 (2), p.313-325.
 Abdala F & Giannini NP (2000), Gomphodont cynodonts of the Chanares Formation: the analysis of an ontogenetic sequence. Journal of Vertebrate Paleontology, 20 (3), p.501-506.
 Abdala F & Ribeiro AM (2003), A new traversodontid cynodont from the Santa Maria Formation (Ladinian-Carnian) of southern Brazil, with a phylogenetic analysis of Gondwanan traversodontids.  Zoological Journal, 139 (4), p.529-545.
 Abdala F & Sa-Teixeira (2004), A traversodontid cynodont of African affinity in the South American Triassic, Palaentologia africana, 40, p.11-22.
 Battail B & Surkov MV (2000), Mammal-like reptiles from Russia, Chapter 6 in Benton MJ, Shishkin MA, Unwin AM & Kurochkin EN (Eds.), The age of dinosaurs in Russian and Mongolia, Cambridge University Press.
 Benton MJ (1990), The Reign of the Reptiles.  Eagle Editions, (printed 1998), ISBN 1-902328-17-5.
 Blob, RW (2001), Evolution of hindlimb posture in nonmammalian therapsids: biomechanical tests of paleontological hypotheses, Paleobiology, 27(1), p.14-38.
 Flynn JJ, Parrish JM, Rakotosamimanana B, Ranivoharimanana L, Simpson WF & Wyss AR (2000), New traversodontids (Synapsida: Eucynodontia) from the Triassic of Madagascar.  Journal of Vertebrate Paleontology, 20 (3), p.422-427.
 Flynn JJ, Parrish JM, Rakotosamimanana B, Simpson WF, Whatley RL & Wyss AR (1999), A Triassic fauna from Madagascar, including early dinosaurs. Science, 286, p.763-765.
 Godefroit P & Battail B (1997), Late Triassic cynodonts from Saint-Nicolas-de- Port (north-eastern France).  Geodiversitas 19(3), p.567-631.
 Godefroit P (1999), New traversodontid (Therapsida: Cynodontia) teeth from the Upper Triassic of Habay-la-Vieille (southern Belgium).  Paläontologische Zeitschrift 73 (3/4), p.385-394, 6 Abb., 1 Tab.
 Hurum JH (1998), The inner ear of two late Cretaceous Multituberculate mammals, and its implications for multituberculate hearing.  Journal of Mammalian Evolution, 5 (1), p.65-93.
 Kammerer, C. F.; Flynn, J. J.; Ranivoharimanana, L.; Wyss, A. R. (2012). "Ontogeny in the Malagasy Traversodontid Dadadon isaloi and a Reconsideration of its Phylogenetic Relationships". Fieldiana Life and Earth Sciences. 5: 112. doi:10.3158/2158-5520-5.1.112.
 Kemp TS (2005), The Origin and Evolution of Mammals, Oxford University Press, pp.331.
 Lucas SG (2001), Age and correlation of Triassic tetrapod assemblages from Brazil. Albertiana 26, p.13-20.
 Lucas SG & Hancox PJ (2000), Tetrapod-based correlation of the nonmarine Upper Triassic of Southern Africa.  Albertiana 25, p.5-9.
 Lucas SG & Heckert AB (2002), The Hyperodapedon Biochron, Late Triassic of Pangea.  Albertiana 27, p.30-38.
 Rogers RR, Arcucci AB, Abdala F, Sereno PC, Forster CA & May CL (2001), Paleoenvironment and taphonomy of the Chanares Formation tetrapod assemblage (Middle Triassic), Northwestern Argentina: spectacular preservation in volcanogenic concretions, Palaios, 16, p.461.481.
 Rubidge BS & Sidor CA (2001), Evolutionary patterns among Permo-Triassic therapsids. Annual Reviews of Ecology and Systematics 32, p.449-480.
 Sues H-D & Olsen PE (1990), Triassic vertebrates of Gondwanan aspect from the Richmond basin of Virginia.  Science 249, p.1020-1023.
 Sues H-D, Olsen PE & Kroehler PA (1994), Small tetrapods from the Upper Triassic of the Richmond basin, (Newark Supergroup), Virginia, p.161-170, in (eds) Fraser NC & Sues H-D, In the Shadow of the Dinosaurs. Cambridge University Press.
 Therrien F & Fastovsky DE (2000), Paleoenvironments of early theropods, Chinle Formation (Late Triassic), Petrified Forest National Park, Arizon, Palaios, 15, p.194-211.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Cinodonti